Алекса́ндр Гри́шин:
 Гришин, Александр Алексеевич (1914—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Гришин, Александр Дмитриевич (1933—2005) — советский футболист.
 Гришин, Александр Ефимович (1921—1999) — полный кавалер ордена Славы.